Флорисант има више значења:
 Флорисант (Колорадо)
 Флорисант (Мисури)